Lykaithos () ist der Name verschiedener mythologischer Personen:

 Lykaithos (Sohn des Hippokoon)
 Lykaithos (Vater des Kreon), König von Korinth